Kråkmo bezeichnet
 Kråkmo (Trøndelag), Ort in der Kommune Leksvik im norwegischen Fylke Trøndelag
 Kråkmo (Nordland), Weiler im norwegischen Fylke Nordland
 Kråkmo-ranet, Kriminalfall in Kråkmo (Nordland)

Kråkmo ist der Familienname folgender Personen:
 Ole Kristian Kråkmo (* 1985), norwegischer Fußballspieler